Carex peut faire référence à plusieurs choses différentes :
 Carex est un genre de plantes, les carex, dont certaines espèces sont également appelées laîches  (voir également Espèces du genre Carex) ;
 Euro Carex est un réseau de fret express ferroviaire utilisant le réseau ferroviaire à grande vitesse européen.